Politicus voor de PvdA, Wim Meijer (PvdA)
 Politicus voor de PSP, Wim Meijer (PSP)